Alessandro Pedro Ribeiro becenevén Fumaça (Perdigão, 1985. június 16. –) brazil labdarúgócsatár.

Pályafutása 
2006-ban a Juventus Minasnovense labdarúgója volt. 2006 és 2009 között Horvátországban játszott a Croatia Sesvete csapatában. 2008-ban az NK Križevci és a HAŠK, 2009-ben a Marsonia 1909 együttesében szerepelt kölcsönben. 2009-ben Svédországba szerződött és a Junsele IF, a Friska Viljor, majd a Sollefteå GIF csapatában szerepelt.

Források 
Fumaça adatlapja a zerozero.pt oldalon 

1985-ben született személyek
Élő személyek
Brazil labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Minas Gerais állambeliek